Kentarō Satō ist der Name folgender Personen:

* Kentarō Satō (Komponist) (; * 1981), japanisch-US-amerikanischer Komponist und Dirigent
 Kentarō Satō (Fußballspieler) (; * 1984), japanischer Fußballspieler
 Kentarō Satō (Mangaka) (; * 1986), japanischer Comiczeichner
 Kentarō Satō (Leichtathlet) (* 1994), japanischer Leichtathlet